Бырловка — название населённых пунктов.

Украина 
 Бырловка — село в Бершадском районе Винницкой области.
 Бырловка — село в Драбовском районе Черкасской области.